Suttner steht für:
 Suttner (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht

Suttner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Suttner (1876–1953), österreichischer Fechter
 Arthur Gundaccar von Suttner (1850–1902), österreichischer Schriftsteller

 Bertha von Suttner (1843–1914), österreichische Friedensaktivistin
 Ernst Christoph Suttner (* 1933), deutscher Kirchenhistoriker
 Hans Suttner (1886–1960), deutscher Generalleutnant 
 Josef Suttner (1881–1974), deutscher Hornist
 Kurt Suttner (* 1936), deutscher Musikpädagoge und Chorleiter
 Marie von Suttner (1873–1948), österreichische Schriftstellerin
 Markus Suttner (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Michael Suttner (* 1972), deutscher Geiger, Bratschist, Sänger, Produzent und Musikpädagoge
 Reinhold Suttner (1927–2018), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sigmund Suttner (* 1953), deutscher Eishockeytorhüter
 Walter Suttner (* 1942), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sutner